Il doppio  del Guangzhou International Women's Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Marija Korytceva e Tat'jana Puček erano la detentrici del titolo, ma Marija Korytceva ha scelto di non partecipare quest'anno.
Tat'jana Puček ha giocato con Ol'ga Govorcova ed hanno vinto in finale 3-6, 6-2, 10-8, contro Kimiko Date Krumm e Sun Tiantian.

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)
  Yung-jan Chan /  Katarina Srebotnik (primo turno)

  Peng Shuai /  Xu Yi-Fan (quarti)
  Akgul Amanmuradova /  Ayumi Morita (primo turno)

Draw

Collegamenti esterni 
 

Guangzhou International Women's Open 2009